Zhan kan som auktorsförkortning betyda:

 Cheng-Hui Zhan
 Hong-Xi Zhan

Robotskapade auktorsförkortningar